Боргар може да се односи на:

 Боргар (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Боргар (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Боргар Баре, насељено место у Француској, у департману Дром